Il singolare del Gerry Weber Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tomáš Berdych era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Robin Söderling.

Roger Federer ha vinto in finale 6–3, 6–4, contro Philipp Kohlschreiber.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  James Blake (semifinali)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)

 Marcos Baghdatis (quartis)
 Radek Štěpánek (primo turno)
 Jarkko Nieminen (primo turno)
 Ivan Ljubičić (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Gerry Weber Open 2008
ATP Tour 2008